Roman Škrabánek (* 27. dubna 1967 Kolín) je český podnikatel, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), člen Boardu a Fiscal Committee evropské asociace ECTAA se sídlem v Bruselu.

Biografie 
Vystudoval gymnázium v Kolíně a Vysokou školu ekonomickou, fakultu obchodní, v Praze. V rámci studií na VŠE absolvoval stipendijní jazykový kurz francouzské vlády na Univerzitě v Grenoblu. Od roku 1992 je spolumajitelem cestovní kanceláře, v roce 2004 se stal členem prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, v roce 2006 byl zvolen viceprezidentem AČCKA a v roce 2008 byl zvolen prezidentem AČCKA na období 2008-2010. Funkci prezidenta vykonával dále ve funkčním období 2010-2012 a do funkce byl opětovně zvolen pro období 2012-2014.

Od vstupu České republiky do EU se zabývá otázkami evropské legislativy s dopadem na vnitřní trh a cestovní ruch. V roce 2005 se stal zástupcem České republiky v evropské asociaci ECTAA v Bruselu, která sdružuje národní asociace členských zemí EU. V období 2006-2008 zastával funkci viceprezidenta ECTAA, v období 2008-2010 byl členem předsednictva ECTAA a pro období 2010-2012 byl opětovně zvolen viceprezidentem ECTAA. Od roku 2012 je členem Boardu a výboru Fiscal Committee ECTAA, který se zabývá fiskální problematikou EU.

Od roku 2005 se jako vrcholný zástupce oboru cestovního ruchu aktivně účastní připomínkování a tvorby nových evropských a národních právních norem s dopadem na jednotný vnitřní trh a cestovní ruch, zastupuje AČCKA a ECTAA při jednání se zástupci národních ministerstev, Evropské komise a Evropského parlamentu. Zabývá se problematikou EU a evropské legislativy. V listopadu 2013 zastupoval Českou republiku na prvním světovém summitu prezidentů národních asociací ve španělské Cordóbě, kde byl podepsán etický kodex světové organizace UNWTO, UNWTO Global Code of Ethics for Tourism.

Od roku 2012 je členem Komise pro cestovní ruch a místopis Města Kolín. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval za hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury na druhém místě (po odstoupení Kláry Samkové se stal lídrem kandidátky). Ve volbách však neuspěl (Úsvit získal pouze 3,12 % hlasů a do EP se nedostal).

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2014 kandidoval jako nestraník za Úsvit přímé demokracie v obvodu č. 42 – Kolín. Se ziskem 8,90 % hlasů skončil na 6. místě a nepostoupil tak ani do druhého kola.

Aktivně hovoří francouzsky, anglicky a španělsky.

Související články 
 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Externí odkazy 
 http://www.ectaa.org - oficiální stránky evropské asociace ECTAA
 Návrh evropské směrnice o zájezdech a cestách s asistovanou přípravou  - článek v odborném časopise TTG ČR
 Glosa Roman Škrabánka ze světového summitu prezidentů národních asociací v Cordóbě - článek v odborném časopise TTG ČR
 Co se řeší v Bruselu – rozhovor s Romanem Škrabánkem 
 Evropská komise rozhodla, že nadále nebude existovat ochrana cestujících pro případ úpadku letecké společnosti - článek na serveru Novinky.cz

Reference 

Čeští podnikatelé
Absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze
Narození v roce 1967
Muži
Žijící lidé
Narození 27. dubna
Narození v Kolíně